То́ппинен () — финская фамилия. Известные носители:

  (1892—1938) — финский политик.
 Топпинен, Эйкка (род. 1975) — финский виолончелист и композитор.